Another Day in Paradise (englisch; deutsch: „Ein weiterer Tag im Paradies“) ist:

 Another Day in Paradise (Lied), Lied von Phil Collins (1989)
 Originaltitel von Ein neuer Tag im Paradies, US-amerikanischer Spielfilm von Larry Clark (1998)
 eine Kletterroute am Piz Badile